Belis steht für

 den keltischen Gott Belenus
 in der römischen Mythologie ein Name für Ganymed (Mythologie)
 bei Ovid der Name einer Danaide

 Beliș, eine Gemeinde im rumänischen Kreis Cluj
 Bélis, eine Gemeinde im französischen Département Landes